Björkan kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Björkan (Envikens socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (71,9 ha)
Björkan (Säters socken, Dalarna), sjö i Säters kommun,  (1,01 km²)

Se även
Björken

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn